Низ — деревня в Каргопольском районе Архангельской области, входит в Ошевенское сельское поселение.

Население 
Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 122 человека.

Достопримечательности 
На высоком берегу у живописного ручья с XIX века стоит Георгиевская часовня.

Галерея

Литература 
 Каргополье — Онега; Г. П. Гунн, Москва, «Искусство», 1974
 Русский Север; изд-во Вокруг Света
 Каргополь и его окрестности; Б. Н. Федотов, Ленинград, «Художник РСФСР», 1978

Примечания

Ссылки 
 Приозёрный район: Подчинённые пункты Ошевенского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Населённые пункты Каргопольского района